Черепенников — фамилия; имеет женскую форму Черепенникова.
 Черепенников, Алексей Иванович (1869—1937) — русский генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Черепенников, Антон Андреевич (род. 1983) — российский бизнесмен, основатель и совладелец ИТ-холдингов «Форпост», «Цитадель».